Cedar Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Mesa (Gila County, Arizona)	
 Cedar Mesa (Yavapai County, Arizona)	
 Cedar Mesa (Colorado)	
 Cedar Mesa (Garfield County, Utah)	
 Cedar Mesa (San Juan County, Utah, 2062 m)	
 Cedar Mesa (San Juan County, Utah, 2127 m)